

Geografia 
 Stepenitz, sobborgo della città tedesca di Marienfließ nel Brandeburgo;
 Groß Stepenitz, denominazione in lingua tedesca della città polacca di Stepnica nel Voivodato della Pomerania Occidentale.

Corsi d'acqua 
 Stepenitz, affluente dell'Elba nel Brandeburgo;
 Stepenitz, affluente del Trave nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.